Степановское:

Вологодская область 
 Степановское — деревня в Междуреченском районе.

Калужская область 
 Степановское — деревня в Медынском районе.
 Степановское — деревня в Ферзиковском районе.
 Степановское-Павлищево — усадьба в Юхновском районе.

Московская область 
 Степановское (усадьба) — усадьба в городском округе Красногорск Московской области.
 Степановское — деревня в городском округе Красногорск.
 Степановское — село в Раменском районе.

Нижегородская область 
 Степановское — деревня в Тонкинском районе.

Ярославская область 
 Степановское — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Степановское-Волосово
 Степановское-Павлищево
 Степановская
 Степанов